Юрий Иванович Семенюк (1922—2006) — советский и российский -живописец. Член Союза художников СССР (1954). Заслуженный художник РСФСР (1978). Народный художник РСФСР (1982).

Биография 
Родился 24 марта 1922 года в селе Завалино Владимирской губернии.

С 1938 по 1941 годы обучался в Ярославском художественном училище, его учителями были такие художники-педагоги как П. С. Опарин и Ю. М. Дружинина.

С 1941 года призван в ряды РККА и после прохождения кратковременных курсов в Подольском артиллерийском училище в звании лейтенанта участвовал в Великой Отечественной войне. В качестве командира взвода и в последующем — командира дивизиона истребительно-противотанковой артиллерии Ю. И. Семенюк принимал участие в Сталинградской битве, в 1943 году участвовал в Курской стратегической операции, с 1944 года в — Корсунь-Шевченковской операции и Ясско-Кишиневской операции. Освобождал такие страны как Бессарабия, Румыния, Венгрия и Чехословакия, в которой для него война и закончилась. В 1946 году был демобилизован из рядов Красной армии.

С 1946 года Ю. И. Семенюк работал художником в Ярославском отделении Художественного фонда РСФСР. Участник областных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. С 1967 по 1996 год Ю. И. Семенюк проводил свои персональные выставки в таких городах как Москва, Ленинград, Ярославль, Рыбинск, Данилов и Юрьев-Польский. За участие в выставках удостаивался дипломов: в 1955, 1980 и в 1985 годах — Министерства культуры РСФСР, в 1967 году — Совета Министров РСФСР, в 1980, 1985, 1993, 1994 и в 1999 годах — Союза художников РСФСР и Союза художников России.

Ю. И. Семенюк был автором многочисленных художественных работ, в том числе таких как: 1967 год — «Строительство Волжского моста», 1974 год — «Былое Руси Северной», 1975 год — «Сегодня в России праздник», 1990 год — «Сказ о русской берёзе» и серия «По северной Руси».

С 1954 года Ю. И. Семенюк является членом Союза художников СССР. С 1958 по 1961 и с 1978 по 1982 год Ю. И. Семенюк был председателем Правления Ярославского отделения Союза художников РСФСР. С 1960 по 1993 год — член Правления и с 1981 по 1987 годы — секретарь Правления Союза художников РСФСР, с 1977 по 1983 и с 1988 по 1992 год — член Правления Союза художников СССР.
 
В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ю. И. Семенюку было присвоено почётное звание Заслуженный художник РСФСР, в 1982 году — Народный художник РСФСР.
 
Умер 18 июля 2006 года в Ярославле.

Награды 

 Орден Дружбы народов (1986)
 Орден Отечественной войны II степени (09.09.1944)
 Орден Отечественной войны II степени (6.04.1985)
 Орден Красной Звезды (20.08.1945)
 Медаль «За отвагу» (10.11.1943)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Звания 
 Народный художник РСФСР (1982 — «за большие заслуги в области искусства»)
 Заслуженный художник РСФСР (1978)

Примечания

Литература 
 Русские художники XVIII—XX веков : свод. список художников / Соловьев В. Д. —  : Эксперт-клуб, 2005 г. — 429 с. — ISBN 5-98881-001-2
 Художники Ярославля: А. Ф. Булдыгин, Ю. Д. Жарков, Л. Б. Ковалевская, М. Н. Кораблев, Л. А. Малафеевский, Ю. И. Семенюк / Упр. культуры Ярославского облисполкома, Ярославская организация Союза художников РСФСР; ред. В. Д. Шарова. — Ярославль: 1990 г.
 Народный художник России Юрий Иванович Семенюк : 75 лет со дня рождения, 50 лет творч. деятельности / Статьи Ю. Нехорошева и др. — Ярославль: 1997 г. — 63 с.

Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Художники России XX века
Художники СССР
Художники России
Выпускники Ярославского художественного училища